Ås landskommun kan avse:

 Ås landskommun, Halland
 Ås landskommun, Jämtland
 Ås landskommun, Småland
 Ås landskommun, Västergötland
 Ås landskommun, Öland

Se även
Ås (olika betydelser)